Александър Донев може да се отнася до:

 Александър Донев (р. 1960) – български музикант;
 Александър Донев (р. 1961) – български филмов критик, сценарист на документални филми, преподавател.

Пояснителни страници